Moskva je lahko:

 Moskva, glavno mesto Rusije
 Moskva (reka) – reka v zahodni Rusiji
 Moskva (križarka) – bojna ladja Ruske vojne mornarice
 787 Moskva, asteroid glavnega pasu